Съкращението GB може да се отнася за:

 GB, международният двубуквен код на Обединеното кралство по ISO 3166-1
 Гигабайт (означение GB)
 Гигабит (означение Gb)
 Зарин, нервопаралитичен газ (означение по НАТО)